Lu Yen-hsun e Jonathan Marray erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.
Oliver Marach e Fabrice Martin hanno sconfitto in finale Austin Krajicek e Benoît Paire per 6–3, 7–5.

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinale)
  Marcel Granollers /  Leander Paes (quarti di finale, ritirati)

  Olivier Marach /  Fabrice Martin (campioni)
  Marcus Daniell /  Artem Sitak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2016
ATP World Tour 2016